De Engelse naam voor Carthago, de enige tot imperium uitgegroeide Fenicische stadstaat in de Oudheid, nabij het huidige Tunis
Een computerspel, zie ook Carthage (computerspel)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Carthage (Arkansas)
Carthage (Illinois)
Carthage (Indiana)
Carthage (Maine)
Carthage (Mississippi)
Carthage (Missouri)
Carthage (New York)
Carthage (North Carolina)
Carthage (South Dakota)
Carthage (Tennessee)
Carthage (Texas)

Schepen:
Carthage (schip, 1897)
Carthage (schip, 1931)